Гра́нтсвилл () — топоним США.

Населённые пункты США 
 Грантсвилл — городок в Западной Виргинии.
  — городок в Мэриленде.
  — поселение-призрак в Неваде.
  — город в Юте.

См. также 
 Грантс